Dipsadomorphus brevirostris Sternfeld, 1908 est une espèce composite, synonyme de deux espèces de serpents :
Dipsadoboa duchesnii  (Boulenger, 1901) ;
Dipsadoboa brevirostris (Sternfeld, 1908).

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae